Национална хокејашка лига 2010/11. је 93. сезона Националне хокејашке лиге (НХЛ). То је четврта узастопна сезона која је била отворена у Европи. Одиграно је три меча Европи.

Играло се у Хелсинкију, Стокхолму и Прагу. Сезона је почела 7. октобра 2010. Регуларни део сезоне је завршен 10. априла 2011.

Педесет и осми Ол стар одржао се у РБЦ центру у Ралију у Северној Каролини, дому Каролина харикенса, 30. јануара 2011. године.

Првог јануара 2009. године је одигран четврти по реду Зимски класик. Меч се игра на отвореном, а ове године је одигран у Питсбургу пред 68.111 гледалаца. Вашингтон капиталси су са 3:1 савладали Питсбург пенгвинсе.

Шампиони Националне хокејашке лиге су постали Бостон бруинси који су у финалу савладали Ванкувер канаксе резулатаом 4:3 у победама. Бруинси су освојили Стенли куп после 39 година, а то им је укупно био шести Стенли куп.

Систем такмичења 
Сваки од 30 тимова ће играти 82 меча. Тимови играју шест меча против истог противника, четири меча играју са екипом из исте конференције, а два меча против екипе из друге конференције. Прво, друго и треће место заузимају екипе које заузму прво место у својој дивизији, док преостала пет места заузимају екипе које се пласирају од четвртог до осмог места у својој конференцији. Тих осам екипа се пласира у плеј-оф.

Источна конференција

Западна конференција 

 * — Шампиони дивизије

Плеј оф 
Осам најбољих екипа из обе конференције се пласирало у плеј оф. Игра се у четири добијена меча.

Спољашње везе 
 Резултати на nhl.com

НХЛ
Хокеј на леду у 2010.
Хокеј на леду у 2011.